Rio Salado kan syfta på följande platser:

Algeriet 

 El Malah (ort), Aïn Témouchent,

Argentina 

 Río Salado (vattendrag i Argentina, Buenos Aires, lat -35,74, long -57,37), 
 Río Salado (vattendrag i Argentina, lat -31,68, long -60,74),

Chile 

 Río Salado (vattendrag i Chile, Región de Antofagasta, lat -22,37, long -68,65),

Honduras 

 Río Salado (vattendrag i Honduras, Atlántida),

Spanien 

 Río Salado (vattendrag i Spanien, Andalusien, Province of Córdoba), 
 Río Salado (vattendrag i Spanien, Andalusien, Provincia de Cádiz, lat 36,27, long -6,07), 
 Río Salado (vattendrag i Spanien, Andalusien, Provincia de Cádiz, lat 36,63, long -6,31), 
 Río Salado (vattendrag i Spanien, Kastilien-La Mancha), Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Algerietförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar